Osel u OSEL hace referencia a : 

 Saaremaa
 La OSEL, una moneda social.

Referencias